

Musique 
 I'll Be Home for Christmas est une chanson traditionnelle de Noël interprétée par de nombreux artistes dont Babyface, Bing Crosby, Kenny Chesney, Harry Connick Jr., Vince Gill, Whitney Houston, Diana Krall, Martina McBride, Anne Murray, Elvis Presley, Frank Sinatra, Roch Voisine, Lonestar, Brooks & Dunn, Matchbook Romance et Josh Groban.

Cinéma 
 I'll Be Home for Christmas est le titre original du film américain Sacré Père Noël, réalisé par Arlene Sanford en 1998.

Téléfilm 
 I'll be Home for Christmas est un téléfilm américain réalisé par Marvin J. Chomsky en 1988 ;
 I'll Be Home for Christmas est le titre original du téléfilm américain L'Espoir de Noël, réalisé par Jerry London en 1997.